

Cinema e televisione 
 Mayonnaise – film del 1999 diretto da Yoo In-ho
 Mayonnaise – episodio della quarta stagione della serie animata Space Ghost Coast to Coast

Musica 
 Mayonnaise – gruppo musicale filippino
 Mayonnaise – album dell'omonimo gruppo musicale filippino del 2004
 Mayonnaise – album degli Hypnotic Clambake del 2005